Vik eller VIK kan avse:

 Vik (geografi) –  en inbuktning i en kustlinje, antingen mot ett hav eller en sjö
 -vik – ett ortnamnsefterled
 Vik – efternamn med flera stavningsvarianter, se Wik
 VIK – förkortning för Västerviks IK
 VIK – förkortning för Västerås IK (IK med betydelsen idrottsklubb)
 VIK – förkortning för Västerås IK (ishockey) (IK med betydelsen ishockeyklubb)

Geografi

Antarktis 

 Cape Vik,

Finland 

 Vik, Helsingfors, stadsdel,

Island 

 Vík í Mýrdal, Suðurland,

Norge 
 Viks kommun, Sogn og Fjordane fylke, 
 Vik (Hole kommun), ort, Buskerud fylke,

Sverige 
 Vik, Hudiksvalls kommun – en by i Hudiksvalls kommun, 
 Vik, Bollnäs kommun – en tidigare småort i Bollnäs kommun 
 Vik, Simrishamns kommun – en tätort, fiskeläge, i Simrishamns kommun 
 Vik, Strängnäs kommun – en småort 
 Vik, Värmdö kommun - del av Hemmesta i Värmdö kommun
 Vik – del av tätorten Viksäter och Viksberg i Södertälje kommun, 
 Viks slott – ett slott i Uppsala kommun

Se även
Wik, svenskt efternamn
Viken
Wick, Skottland